Палес — древнеримская богиня скотоводства, почиталась по всей Италии ещё задолго до основания Рима.
 (49) Палес — тёмный астероид главного пояса, который принадлежит к тёмному спектральному классу C.
 Палес-Матос, Луис (Luis Palés Matos; 20 марта 1898, Гуаяма — 23 февраля 1959, Сан-Хуан, Пуэрто-Рико) — пуэрто-риканский поэт и литератор.